К-15 — речная канонерская лодка Белого флота.

История создания 
По одним источникам, К-15 оборудована в начале 1917 года для действий на реке Дунай из мобилизованной паровой шаланды.

По другим источникам, вооружена и укомплектована морскими офицерами и добровольцами в марте 1919 года в Севастополе под командой старшего лейтенанта А. А. Остолопова. Из-за всеобщей забастовки в то время две 6-дюймовых — 152-мм пушки «Канэ» со щитами устанавливались личным составом канлодки с помощью портового крана, которым также управляли офицеры корабля.

Помимо этого К-15 оборудована 75-мм зенитным орудием, пулемётами, дальномером и прожектором. Была оборудована бронированная боевая рубка, а борта защищены броневыми листами. Канонерская лодка развивала скорость не более 6 узлов при тихой погоде.

История службы 
В начале апреля К-15 в составе небольшого отряда кораблей под командой капитана 1-го ранга Александра Дмитриевича Бубнова, в который также входили малые английские мониторы, поддерживала оборону перекопских позиций со стороны мелководного Егорлыцкого залива.

После падения Перекопа, К-15 послана в Азовское море к деревне Ак-Манай у основания Арабатской стрелки. Здесь упирался в море правый фланг войск генерала А. А. Боровского, которые прикрывали Керченский полуостров, задержавшись на линии Феодосия—Ак-Манай. Однако, из-за своей тихоходности (2–3 узла) канонерка «К-15» подошла к Ак-Манаю только 2 мая, на следующий день после наступления красных, в ходе которого Ак-Манай ими взят и отбит белыми обратно лишь с помощью огня артиллерии стоявших у Ак-Маная судов.

У Ак-Маная действовало два монитора, вооруженные 9-дюймовой пушкой каждый и несколько английских легких судов с пятидюймовой артиллерией, а также русский вооруженный ледокол «Полезный», оборудованный 75-мм орудиями.

Через несколько дней красные снова начали наступление, но в этот раз они действовали вне видимости с судов. Однако, в этом бою, благодаря телефонной связи с береговыми наблюдательными постами, судовая артиллерия сыграла решающую роль.

Как свидетельствует участник событий И. Холодковский:

Впоследствии в составе русско-английского отряда кораблей К-15 участвовала в поддержке высадки белого десанта в Геническе.

Позднее «вследствие путаницы в штабах», К-15 отозвана в Новороссийск, разоружена и сдана в порт, а личный состав сперва отправлен в Севастополь для назначения на суда Днепровской флотилии, но из-за «той же путаницы» пополнен и отправлен в Каспийское море.

26 марта 1920 года эвакуировала из Новороссийска в Феодосию около 300 казаков.

Примечания

Литература 
 

Канонерские лодки России